Santalla ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Hugo von Santalla, in Spanien lebender Übersetzer des 12. Jahrhunderts
 Thyrsus González (auch: Tirso González de Santalla; 1624–1705), General der Societas Jesu